Schmelter ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schmelter (1862–1924), deutscher Regisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent und Schauspieler der Stummfilmzeit
 Fritz Schmelter (1904–1964), deutscher Jurist und Staatsbeamter
 Kurt Schmelter (1925–2013), deutscher Politiker (CDU)
 Uwe Schmelter (* 1945), deutscher Regionalleiter der Goethe-Institute in Ostasien